Obshtina Sredets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Sredets, kommun, Burgas, 
 rajon Sredets, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar